Влади́мир Тимофе́евич Степа́нов — русские имя, отчество и фамилия. Известные носители:
 Степанов, Владимир Тимофеевич (род. 1928) — советский партийный деятель.
 Степанов, Владимир Тимофеевич (1930—1998) — артист оперы.